IV Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2002 года в молниеносной программе прошёл в городе Уфа 15 июня. Одновременно проходил женский чемпионат по быстрым шашкам (по молниеносным шашкам — 18 июня).

Соревнования принимал Дворец Культуры «Нефтяник» (ул. Ленина, 50).

Круговая система, 16 участников. Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н. (Тверь).

Контроль времени: 5 минут на партию + 5 секунд на ход.

Призеры 

 — Александр Шварцман

 — Александр Георгиев

 — Муродулло Амриллаев

Таблица 

Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2002 год в шашках
События 15 июня
2002 год в Башкортостане
Июнь 2002 года